Stuhlberg ist der Name folgender Orte:

 Stuhlberg (Baiersbronn), Ortsteil von Baiersbronn, Landkreis Freudenstadt, Baden-Württemberg
 Stuhlberg (Salzweg), Ortsteil von Salzweg, Landkreis Passau, Bayern
 Stuhlberg (Oberhöchstadt), Flurname in Oberhöchstadt
 Naturschutzgebiet Stuhlberg, Hochtaunuskreis, Hessen